Feng peut faire référence à :

Toponymes 

 Xian de Fēng (丰县), une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Xian de Fèng (凤县), une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Patronymes 

 Feng Chun-kai (né en 1988), coureur cycliste taïwanais
 Feng Kai (冯凯) (né en 1978), patineur de vitesse sur piste courte chinois
 Feng Kun (冯坤) (née en 1978), joueuse chinoise de volley-ball
 Feng Menglong (冯夢龙) (1574-1646), écrivain chinois
 Feng Xiaogang (冯小刚) (né en 1958), réalisateur chinois
 Feng Xuan (1915-1986), homme politique de la République populaire de Chine
 Feng Xuefeng (冯雪峰) (1903-1976), écrivain chinois
 Feng Yanke (né en 1988), escrimeur handisport chinois
 Feng Yu (冯雨) (née en 1999), nageuse synchronisée chinoise
 Feng Yuanjun (冯沅君) (1900-1974), femme de lettres chinoise
 Feng Yuxiang (冯玉祥) ((1882-1948), seigneur de guerre chinois
 Feng Zhi (冯至) (1905-1993), poète chinois
 Feng Zicai (冯子才) (1818-1903), général chinois de l'armée impériale
 Feng Zikai (丰子恺) (1898-1975), artiste chinois
 Feng Zuojian (冯祚建) parfois Tso-chien Feng) (?-?) mamalogiste chinois.